HDG est un code qui peut désigner :
 , un aéroport desservant la ville de Handan, dans la province de Hebei, en Chine, selon le code AITA des aéroports. 

HdG est un sigle qui peut désigner :
 Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (en français, Maison de l'Histoire de la République fédérale d'Allemagne), un musée consacré à l’histoire de la République fédérale d’Allemagne et de la République démocratique allemande.

Code IATA des aéroports